«(Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend» («(Призрачные) Всадники в небе: Ковбойская легенда») — американская песня в жанре кантри-энд-вестерн. Песня «(Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend» к настоящему времени стала «ковбойским стандартом». Свои версии записывали такие известные исполнители, как Берл Айвз, Бинг Кросби, Том Джонс, Джин Отри, Джонни Кэш, The Outlaws , Дин Рид.

Сюжет 
В песне рассказывается народная сказка о ковбое, которому приснился мчащийся по небу красноглазый скот со стальными копытами, преследуемый духами проклятых ковбоев. Один предупреждает его, что, если он не изменит свой образ жизни, он будет обречен присоединиться к ним, вечно «пытаясь поймать стадо дьявола по этим бесконечным небесам».

Создание 
Автором песни считается Стэн Джонс, который работал лесничим и сочинял песни: он первым записал и выпустил эту песню в 1948 году.

В 12 летнем возрасте Джонс услышал от старого индейца с северо-востока от приграничного города Дуглас историю о том, что души умерших пребывают в виде духов на небе, напоминая призрачных всадников. Мелодия основана на популярной песне «When Johnny Comes Marching Home». В основе мелодии лежит известная композиция времен Гражданской войны «When Johnny Comes Marching Home».

Эта история связана со старыми европейскими мифами о Дикой Охоте и голландской легендой о наездниках на козлах, в которой сверхъестественная группа охотников проходит мимо рассказчика в дикой погоне.

Влияние 
 Джем-сешн группы The Doors с исполнением Riders in the Sky привёл к созданию одной из главных песен группы, Riders on the Storm.

Кавер-версии 
 Инструментальная версия британской группы the Shadows в январе 1980 года достигла 12-го места в UK Singles Chart.

Примечания

Ссылки 
 

Кантри-песни
Песни 1948 года
Хит-синглы в США
Песни Бёрла Айвза
Песни Бинга Кросби
Песни Джина Отри
Песни Джонни Кэша
Песни Пегги Ли
Песни The Shadows